Tutti steht für:

 Tutti, Spielanweisung in der Musik

Tutti ist der Familienname folgender Personen:

 Cosey Fanni Tutti (Christine Carol Newby; * 1951), britische Künstlerin und Musikerin
 Trinity Tutti (* 2000),  kanadische Leichtathletin

Siehe auch:
 Tuti